Пожога — топоним в России:

 Пожога — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Пожога — деревня в Вачском районе Нижегородской области. 
 Пожога — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Фамилия 
 Владислав Пожога (1923—2015) — польский генерал, начальник разведки и контрразведки ПНР.

См. также 
 Пожога (платформа)
 Посёлок станции Пожога